Aamodt est un patronyme norvégien pouvant désigner :
 Aleksander Aamodt Kilde (né en 1992), skieur alpin norvégien ;
  (1944-2006), poète et marin norvégien ;
  (1770-1836), prêtre norvégien ;
  (1952-1985), joueur norvégien de football ;
 Kjetil André Aamodt (né en 1971), skieur alpin norvégien ;
  (1784-1859), homme politique norvégien ;
  (né en 1957), industriel et psychologue américain ;
 Ragnhild Aamodt (née en 1980), joueuse norvégienne de handball ;
  (1944-2006), alpiniste norvégienne.

Homonymie de patronyme
Patronyme norvégien